Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de l'Hospitalet de Llobregat, al Barcelonès

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Llobregat

aqüeducte

barri

carrer

casa

districte municipal

edifici

element arquitectònic

entitat de població

església

estació de ferrocarril

estació de metro

font

gratacel

masia

monument

obra escultòrica

parc

plaça

pont

pont de vianants

Misc 

Hospitalet de Llobregat